Der Teufel mit den drei goldenen Haaren steht für:

 Der Teufel mit den drei goldenen Haaren, Märchen der Brüder Grimm
 Der Teufel mit den drei goldenen Haaren (1955), deutscher Märchenfilm von Hans F. Wilhelm 
 Der Teufel mit den drei goldenen Haaren (2009), deutscher Märchenfilm von Hans-Günther Bücking
 Der Teufel mit den drei goldenen Haaren (2013), deutscher Märchenfilm von Maria von Heland